Васильев, Всеволод:
 Васильев, Всеволод Викторович (1935—2021) — советский и украинский учёный.
 Васильев, Всеволод Иванович (1926—2019) — советский и российский учёный.